Lara hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas

En Argentina 
 Punta Lara (Ensenada), en la Provincia de Buenos Aires

En Australia 
 Lara (Victoria), área rural en el estado Victoria;

En España 
 Alfoz de Lara, comarca histórica de la provincia de Burgos;
 Jurisdicción de Lara, municipio de la provincia de Burgos;
 Lara de los Infantes, localidad sede del ayuntamiento de Jurisdicción de Lara, Burgos;

En Portugal 
 Lara (Monção), freguesia de Monção;

En Turquía 
 Lara (Antalya), distrito en la provincia de Antalya;

En Venezuela 
 Estado Lara, en el noroeste venezolano;
 Estado Lara (1879-1909), antiguo estado en el noroeste venezolano;

Deporte en Venezuela 
 Unión Lara Sport Club,  club de fútbol profesional;
 Cardenales de Lara, club de béisbol profesional;

Nobleza 
 Casa de Lara, linaje de origen castellano;

Apellido 
  Rodrigo Lara Bonilla (1946 - 1984) político, exministro colombiano. Asesinado por Pablo Escobar.
  Rodrigo Lara Sánchez (1971) alcalde de Neiva, y candidato vicepresidencial de Colombia.
  Rodrigo Lara Restrepo (1975) congresista de Colombia.

Además 
 Aeropuerto Internacional Jacinto Lara, en Barquisimeto, Venezuela;
 Lara (película) (2003), película brasileña de Ana Maria Magalhães;